Hardenbergh ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Albert Hardenbergh (1830–1889), US-amerikanischer Politiker
 Henry Janeway Hardenbergh (1847–1918), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:

 Hardenberg